Mužská čtyřhra Winston-Salem Open 2022 probíhala ve druhé polovině srpna 2022. Do deblové soutěže winstonsalemského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu, Salvadorec Marcelo Arévalo s Nizozemcem Matwém Middelkoopem, do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal třetí nasazený, australsko-britský pár Matthew Ebden a Jamie Murray, který ve finále zdolal monacko-polskou dvojici Hugo Nys a Jan Zieliński po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampioni, na prvním společném turnaji, získali do žebříčku ATP 250 bodů po odvrácení všech pěti brejkbolů ve finále. Ebden na okruhu ATP Tour vybojoval sedmý deblový titul a pro Murrayho to bylo dvacáté sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Winston-Salem Open
Tenis v USA v roce 2022
ATP Tour 2022